McGlynn ist der Familienname folgender Personen:

 Frank McGlynn senior (1866–1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank McGlynn junior (1904–1939), US-amerikanischer Schauspieler und Sohn von McGlynn Sr.
 Jack McGlynn (* 2003), US-amerikanischer Fußballspieler
 Mary Elizabeth McGlynn (* 1966), US-amerikanische Synchronsprecherin sowie Regisseurin, Schauspielerin, Sängerin und Drehbuchautorin
 Mike McGlynn (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler